El término matacandelas puede hacer referencia a: 

Matacandelas, nombre común del hongo Macrolepiota procera
Matacandelas, instrumento para apagar la luz de las velas